Secco è un aggettivo che indica aridità, cioè "scarso di acqua o umidità".

Può anche riferirsi a:

 Secco – Antica e nobile famiglia bergamasca del XV secolo
 Proprietà di un vino o di una bevanda alcolica
 Frazione dei Rifiuti solidi urbani che rimane dopo la separazione della frazione umida
 Francesco Secco, condottiero
 Secco Jones, personaggio de I Simpson
 Secco, personaggio di Le bizzarre avventure di JoJo

Altri progetti